Э́ндрю Симео́н Гуна́рдис (; род. 8 июля 1983, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский адвокат и политик-демократ, член Сената штата Нью-Йорк.

Будучи активным деятелем греческой общины США, является членом Американо-греческого прогрессивного просветительского союза (AHEPA) и Совета греко-американских лидеров (HALC) — объединения лидеров из числа американских греков со всех Соединённых Штатов, занимающегося, помимо прочего, укреплением и углублением американо-греческих отношений. Также является членом-учредителем публичной компании/филантропической организации St. Andrew’s Freedom Forum — запущенной в 2014 году международной светской инициативы, в рамках которой ведётся работа по повышению информированности о попрании прав и религиозной свободы Вселенского Патриархата, а также признанию деятельности борцов в этой сфере по всему миру. Бывший член совета директоров Академии святого Василия — школы-интерната для сирот и «трудных» подростков, находящейся в ведении Греческой православной архиепископии Америки.

Биография 

Родился и вырос в Бей-Ридже. Американский грек в третьем поколении, чьи предки иммигрировали в США из Малой Азии и Константинополя (сегодня — Стамбул) в период геноцида греков, а также с острова Хиос (Греция). Его отец Стивен Гунардис — стоматолог по профессии, спикер и бывший президент (2007) Ассоциации стоматологов штата Нью-Йорк (NYSDA), член Ордена святого апостола Андрея (архонт иеромнимон Вселенского Патриархата), бывший член совета попечителей Греческой православной богословской школы Cвятого Креста и бывший президент Академии святого Василия, а мать Дайан Гунардис — учительница средней школы. Имеет сестру Патрисию и брата Григориса.

Посещал греческую церковно-приходскую школу. Окончил среднюю школу в Бруклине.

Окончил Хантерский колледж Городского университета Нью-Йорка со степенью бакалавра политологии (2006) и Юридическую школу Университета Джорджа Вашингтона со степенью доктора права (2010). Проходил учебную практику в Федеральном окружном суде Восточного округа Нью-Йорка (2008), работал в Ассамблее штата Нью-Йорк (2007), Сенате США (2007, 2010), международной юридической фирме McDermott Will & Emery (2009), проходил обучение по программам для руководящих работников (executive education) в Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете (2015, 2016) и Школе менеджмента Ротмана при Торонтском университете (2016). Был помощником члена Городского совета Нью-Йорка Винсента Дж. Джентила.

Принимал участие в предвыборной кампании Боба Менендеса, кандидата в сенаторы США от Нью-Джерси. После окончания университета вернулся в его администрацию в качестве помощника по законодательным вопросам.

С 2014 года — юрисконсульт президента боро Бруклина Эрика Адамса (2014—).

После урагана «Сэнди» в 2012 году совместно с Джастином Браннаном учредил некоммерческую организацию Bay Ridge Cares, которая оказывала помощь местным жителям, пострадавшим от стихийного бедствия. Организация продолжает существовать и оказывать помощь людям, оказавшимся в различных чрезвычайных ситуациях.

В 2011—2012 годах работал юристом в Гражданском комитете Нью-Йорка (CCNYC) — некоммерческой организации, предоставляющей субсидии группам активистов на улучшение жилищных условий и благоустройство районов.

В 2012 году баллотировался в Сенат штата Нью-Йорк, однако безуспешно.

С 2019 года — член Сената штата Нью-Йорк.

Прихожанин Греческой православной церкви Святого Креста в Бэй-Ридже.

В совершенстве владеет греческим языком.

Примечания

Ссылки 
 My Big Religious Greek Family
 Andrew Gounarde for State Senate 

Выпускники Хантерского колледжа
Выпускники Университета Джорджа Вашингтона
Выпускники Школы права Университета Джорджа Вашингтона
Члены Демократической партии США
Политики США
Адвокаты США
Доктора права